Lista över fjäll på Färöarna enligt Färöarnas miljöstyrelse, Umhvørvisstovan.

Källor 

 
Färöarnas berg